Hypsirhina maculata est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Hypsirhina maculata Duméril, Bibron & Duméril, 1854 est synonyme de Myrrophis bennettii (Gray, 1842)
 Hypsirhina maculata Blanford, 1879 nec Duméril, Bibron & Duméril, 1854 est synonyme de Gyiophis maculosa (Blanford, 1881)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Homalopsidae